Cet article est une compilation des titres de vicomtes de la pairie du Royaume-Uni.

Vicomte d'Angleterre

Vicomte d'Écosse

Vicomte de Grande-Bretagne

Vicomte d'Irlande

Vicomte du Royaume-Uni 

Vicomtes
Royaume-Uni
Vicomte

en:List of viscounts in the peerages of Britain and Ireland#Viscounts of the United Kingdom